Kibō – moduł Międzynarodowej Stacji Kosmicznej;
 Kibo (Kilimandżaro) – najwyższy szczyt górski w Afryce (5895 m n.p.m.), część masywu Kilimandżaro;